Trevor Taylor (* 26. Dezember 1936 in Gleadless nahe Sheffield, Yorkshire; † 27. September 2010) war ein britischer Automobilrennfahrer.

Leben 
Seinen ersten Start bei einem Grand Prix der Automobil-Weltmeisterschaft absolvierte der Eigentümer einer Kfz-Reparaturwerkstatt beim Großen Preis der Niederlande 1961 für Lotus, nachdem er 1958 und 1961 bereits die Britische Formel-3-Meisterschaft erlangte. Seine beste Platzierung war ein zweiter Platz in seinem zweiten Rennen beim Großen Preis der Niederlande 1962.

Insgesamt startete Taylor bei 27 Rennen der Automobil-Weltmeisterschaft und erreichte dabei 8 WM-Punkte. 19 Starts absolvierte er für Lotus. In der Saison 1964 startete er siebenmal für das Team British Racing Partnership; lediglich zwei Rennen (den Großen Preis von Belgien und den Großen Preis der USA) konnte er beenden.

Nach einer Pause im Jahr 1965 fuhr er bei seinem letzten Grand Prix, dem Großen Preis von Großbritannien 1966 einen Shannon SH-1 für das Shannon-Team.

Im Anschluss setzte er seine Motorsport-Karriere in der Europäischen Formel-5000-Meisterschaft fort. Die Saison 1969 beendete Taylor als Vizemeister. 1970 wurde er Siebter, 1971 Neunter. 1972 beendete er seine aktive Rennfahrerkarriere.

Trevor Taylor verstarb am 27. September 2010 nach langer und schwerer Krankheit im Beisein seiner Ehefrau Elizabeth.

Statistik

Statistik in der Automobilweltmeisterschaft 
Diese Statistik umfasst alle Teilnahmen des Fahrers an der Automobil-Weltmeisterschaft, die heutzutage als Formel-1-Weltmeisterschaft bezeichnet wird.

Gesamtübersicht

Einzelergebnisse

Le-Mans-Ergebnisse

Einzelergebnisse in der Sportwagen-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Trevor Taylor bei Racing Sports Cars

Einzelnachweise 

Formel-1-Rennfahrer (Vereinigtes Königreich)
Rennfahrer der 24 Stunden von Le Mans
Sportwagen-WM-Rennfahrer
Brite
Geboren 1936
Gestorben 2010
Mann